«Говардс-Энд» () — роман британского писателя Э. М. Форстера, опубликованный в 1910 году.

Одноимённые экранизации:
 «Говардс-Энд» — кинофильм, 1992, Великобритания, США, реж. Джеймс Айвори.
 «Говардс-Энд» — мини-сериал, 2017, Великобритания, США, реж. Хетти Макдональд.